Лиссабон — столица Португалии.
 Лиссабон (округ) — округ в западной Португалии.
 Лиссабон (муниципалитет) — столичный муниципалитет в Португалии.
 Лиссабон (регион) — экономико-статистический регион в западной Португалии.
 Лиссабон (тайфа) — средневековое мусульманское государство (тайфа), располагавшееся на территории современной Португалии в 1022—1093 гг.